

Banda J OTAN 
La Banda J según la OTAN  se define como una banda de frecuencias entre 10 y 20 GHz (3–15 mm) .

La banda I interseca con la banda X y la banda K en la vieja clasificación. La banda Ku está dentro de la banda J.

Banda J IEEE 
La Banda J definida por el IEEE es un segmento del espectro electromagnético en el rango de frecuencias de microondas comprendidas entre 8 y 20 GHz.

Usos 
La banda J se usa en las comunicaciones satelitales y en el radar.

Véase también 
 Antena
 Banda L
 Banda S
 UHF
 VHF
 HF
 Banda Ku

Referencias 

Espectro electromagnético